Geitmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Geitmann (1902–1990), Ingenieur und Vorstand der Deutschen Bundesbahn
 Roland Geitmann (1941–2013), deutscher Rechtswissenschaftler
 Sven Geitmann (1970–), deutscher Wasserstofftechnikexperte